Sandu Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sandu (köping i Kina, Inre Mongoliet), 
 Sandu (köping i Kina, Guizhou), 

Robotskapade Kinaförgreningar